

Culture et société 
 La Citroën Dyane est une voiture fabriquée par le constructeur français Citroën de 1967 à 1983.

Anthroponyme 
Dyane est un prénom féminin, notamment porté par :
 Dyane Adam (1953-), la commissaire canadienne aux langues officielles de 1999 à 2006 ;
 Dyane Léger (1954-), une artiste-peintre et poétesse acadienne.